Station Tamagawa (Osaka)
Station Tamagawa (Tokio)